"Solana" pode ser:

 Solana (Flórida), localidade do condado de Charlotte
 Solana Beach, localidade da Califórnia
 La Solana, município espanhol de Castela-Mancha
 Solana Star, navio
 Solana del Pino, município espanhol de Castela-Mancha
 Solana de Ávila, município espanhol de Castela e Leão
 Solana de los Barros, município espanhol da Estremadura
 Cubo de la Solana, município espanhol de Castela e Leão
 Solana de Rioalmar, município espanhol de Castela e Leão

Ver também
 Solânea

Desambiguações de topônimos